David de Pury peut désigner :
 David de Pury (1943-2000), économiste suisse ;
 David de Pury (1709-1786), négociant, mécène suisse de la ville de Neuchâtel.